Baszta Prochowa w Braniewie
Baszta Prochowa w Chełmnie
Baszta Prochowa w Goleniowie
Baszta Prochowa w Gryficach
Baszta Prochowa I w Krakowie
Baszta Prochowa II w Krakowie
Baszta Prochowa III w Krakowie
Baszta Prochowa w Lewoczy
Baszta Prochowa we Lwowie
Baszta Prochowa w Mieszkowicach
Baszta Prochowa w Rydze